Гамбит:

 Гамбит — название некоторых дебютов в шахматах и шашках.
 Швейцарский гамбит. Парадоксы разных лет. — книга Владимира Кузнецова.
 Турецкий гамбит — детектив Бориса Акунина.
 Турецкий гамбит — экранизация одноименного романа.
 Московский гамбит — книга Юрия Мамлеева.
 Гамбит (Marvel Comics) — персонаж из вселенной Marvel Comics.
 Пари Паскаля — Pascal’s Gambit.

Фильмы:
 «Гамбит» — американская комедия 1966 года, режиссёр Роналд Ним.
 «Гамбит» — германо-швейцарский документальный фильм 2005 года, режиссёр Сабина Джисигер.
 «Гамбит» — английская комедия 2012 года, режиссёр Майкл Хоффман.
 «Гамбит» — американский фантастический фильм, который должен был выйти в 2020 году, но был отменён.